NAD es una sigla que puede hacer referencia a:
 Noradrenalina
 Nicotinamida adenina dinucleótido

ca:NAD
pl:NAD
pt:NAD